La Coppa di Croazia 2017-2018 si è svolta dal 18 ottobre 2017 al 24 gennaio 2018: al torneo hanno partecipato sedici squadre di club croate e la vittoria finale è andata per la terza al .

Formula
Le squadre hanno disputato ottavi di finale, quarti di finale, semifinali, disputate con gare di andata e ritorno, e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2017
Pallavolo nel 2018
 2017-2018